Il doppio del torneo di tennis Bromma Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrew Foster e Danny Sapsford che hanno battuto in finale Lan Bale e Brent Haygarth 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Jan Apell /  Mikael Tillström (semifinali)
 Lan Bale /  Brent Haygarth (finale)

 Emanuel Couto /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Ola Kristiansson /  Mårten Renström (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bromma Challenger 1996